Harun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harun (Brändö, Åland), 
 Harun (vid Jungfruskär, Houtskär), Åboland, 
 Harun (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Harun, Korpo, Åboland, 
 Harun (vid Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Harun (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Harun, Pargas, Åboland, 
 Harun, Ingå, Nyland,

Se även
Harun
Häran

Robotskapade Finlandförgreningar